Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925), historien et écrivain allemand
 Chad Moeller , joueur américain de base-ball né en 1975
 Charles Moeller (1912-1986), prêtre, théologien et académicien belge
 Henry Moeller (1852-1918), prêtre et critique littéraire belge
 Louis Moeller (1855-1930), peintre américain
 Philip Moeller (1880-1958), acteur, dramaturge, metteur en scène, producteur de théâtre et réalisateur américain
 Ralf Moeller , acteur allemand né en 1959

Voir aussi 
 Moeller GmbH, entreprise allemande
 Milieu de Moeller, un milieu de culture